

События 
 Примирение между Фероном и Гиероном при посредничестве Симонида Кеосского.
 Олимпийские победы Гиерона в конном беге.

Римская республика 
 Консулы: Авл Вергиний Трикост Рутил и Спурий Сервилий Приск Структ.
 Народные трибуны: Квинт Консидий и Тит Генуций.

Скончались 
 476, ок. — Тит Менений Ланат, римский консул, участник войны Рима с Вейями (483—474 до н. э.). Сын Агриппы Менения Ланата.
 Авл Вергиний Трикост Рутил, римский консул.
 Спурий Сервилий Приск Структ, римский консул.
 Квинт Консидий, народный трибун.
 Тит Генуций, народный трибун.

См. также

Примечания